Rondon kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rondon (kommun i Brasilien), Paraná,

Colombia 

 Rondón (ort), Boyacá, 
 Rondón (kommun), Boyacá, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar